Kleinepolder, zie Kleine Polder (Termunterzijl)
Kleine Polder - doorverwijspagina